in de Wet van Archimedes: de omhoog gerichte kracht die een lichaam (bijv. een schip) in een vloeistof of gas ondervindt
 Liftkracht, de omhoog gerichte kracht die een gas of vloeistof op een lichaam (bijv. een vliegtuigvleugel) uitoefent